HMS Majestic je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Majestic (1785) 
 HMS Majestic (1853) 
 HMS Majestic (1895) 
 HMS Majestic (1945)

Majestic